Hototogisu est le nom japonais d'une espèce de coucou (Cuculus poliocephalus, ), dont le chant, différent de celui du coucou gris européen, annonce dans la tradition japonaise l'arrivée de l'été (il est parfois rendu en français par « rossignol »). Ce terme, fréquemment utilisé dans la poésie japonaise – il constitue un kigo, ou « mot de saison » – a été repris pour nommer, entre autres :

 Hototogisu, une plante liliacée, Tricyrtis hirta ou lys-crapaud
 Hototogisu, une espèce de mollusque bivalve, Musculista senhousia
 Hototogisu, une revue littéraire japonaise fondée en 1897 par Shiki Masaoka
 Hototogisu, un film japonais de 1922, produit par la société Shōchiku
 Hototogisu, le rossignol de minuit, un conte pour enfants de Léonce Bourliaguet (1953)
 Hototogisu, un jeu vidéo pour console Famicom de Nintendo (1988)
 un duo de rock britannique (voir Matthew Bower)
 un restaurant de Shibuya (un arrondissement de Tōkyō).

Notes et références